Тимоше́нко — украинская фамилия и топоним.

Известные носители

А—И 
 Тимошенко, Александр Тимофеевич (1912—1983) — украинский советский партийный деятель.
 Тимошенко, Александра Александровна (род. 1972) — советская и украинская спортсменка по художественной гимнастике.
 Тимошенко, Алексей Васильевич (род. 1986) — белорусский футболист.
 Тимошенко, Анатолий Васильевич (1914—1991) — майор авиации, Герой Советского Союза.
 
 Тимошенко, Афанасий Иванович (1913—1945) — гвардии майор авиации, Герой Советского Союза.
 
 Тимошенко, Георгий Анатольевич (род. 1966) — советский и украинский шахматист.
 Тимошенко, Дарья Анатольевна (род. 1980) — российская, азербайджанская фигуристка-одиночница, тренер по фигурному катанию.

К—Я 
 
 Тимошенко, Клеопатра Васильевна (1901—1984) — советская театральная актриса.
 Тимошенко, Леонид Васильевич — член-корреспондент АМН СССР.
 Тимошенко, Максим Олегович (род. 1972) — украинский учёный-культуролог, общественный деятель.
 
 
 Тимошенко, Олег Семёнович (1932—2010) — советский и украинский хоровой дирижёр и педагог.
 Тимошенко, Пётр Павлович (1913—2009) — строитель, Герой Социалистического Труда.
 
 Тимошенко, Сергей Прокопович (1881—1950) — русский и польский архитектор, общественно-политический деятель. Министр путей УНР.
 Тимошенко, Степан Прокофьевич (1878—1972) — русско-американский учёный в области механики.
 Тимошенко, Фёдор Акимович (1915—1945) — Герой Советского Союза.
 Тимошенко, Эдуард Николаевич (1953—2007) — советский футболист.
 Тимошенко, Юлия Владимировна (род. 1960) — премьер-министр Украины (2005, 2007—2010), вице-премьер-министр Украины (2000—2001).
 
 Тимошенко, Яков Алексеевич (1927—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Тимошенко, Яков Ефимович (1897—1975) — советский военачальник.

Псевдоним 
 Тимошенко — военный псевдоним лидера ФАРК (Революционные вооружённые силы Колумбии) Тимолеона Хименеса (Родриго Лондоньо Эчеверри).

Населённые пункты 
 Тимошенко — хутор в Кагальницком районе Ростовской области.
 Тимошенко — село в Красногвардейском районе Крыма.
 Тимошенко — название посёлка Омчак до 1958 года, Тенькинском районе Магаданской области.

Прочее 
 
 
 Команданте Тимоченко или Тимошенко
 Медаль Тимошенко — научная награда Американскогo обществa инженеров-механиков за выдающиеся достижения в области прикладной механики.
 Площадь Тимошенко — площадь на окраине Мелитополя, расположенная между заводами «Автоцветлит» и «АвтоЗАЗ-Мотор».
 Блок Юлии Тимошенко — блок партий на Украине.
 Маршал Тимошенко — советский большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1134-А типа «Кронштадт».
 Улица Маршала Тимошенко — улица в Западном административном округе города Москвы на территории района Кунцево.